|-
| 87701 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87702 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 87703 - || || 25 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 87704 - || || 26 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 87705 - || || 26 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 87706 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87707 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87708 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87709 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87710 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87711 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87712 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87713 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87714 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87715 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87716 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87717 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87718 - || || 25 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 87719 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87720 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87721 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87722 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87723 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87724 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87725 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87726 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87727 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87728 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87729 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87730 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87731 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87732 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87733 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87734 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87735 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87736 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87737 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87738 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87739 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87740 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87741 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87742 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87743 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87744 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87745 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87746 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87747 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87748 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87749 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87750 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87751 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87752 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87753 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87754 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87755 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87756 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87757 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87758 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87759 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87760 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87761 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87762 - || || 29 de setembre, 2000 || Nacogdoches || W. D. Bruton, G. Rodgers
|-
| 87763 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87764 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87765 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87766 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87767 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87768 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87769 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87770 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87771 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87772 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87773 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87774 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87775 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87776 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87777 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87778 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87779 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87780 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87781 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87782 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87783 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87784 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87785 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87786 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87787 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87788 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87789 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87790 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87791 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87792 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87793 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87794 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87795 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87796 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87797 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87798 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87799 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87800 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7